Slovo Makedonie může označovat tyto pojmy:
 Makedonie (region) – historické území na Balkáně, zasahující území dnešního Řecka, Severní Makedonie (celé), Bulharska a případně ještě okrajově Albánie, Kosova a Srbska, historicky spadající v různých obdobích zcela nebo zčásti pod Římskou říši, Byzantskou říši, Osmanskou říši, Bulharsko, Srbsko či Jugoslávii
Makedonie (království), Makedonská říše – někdejší starověké království a říše Filipa II. a Alexandra Velikého (800–148 př. n. l.) 
Makedonie (provincie) – někdejší provincie Římské říše a později s přerušeními i část Byzantské říše (146 př. n. l. – 14. stol. n. l.)
Macedonia Prima (Macedonia I, První Makedonie) – od 3.–4. století provincie tvořená jižní částí původní provincie Makedoni 
Macedonia Salutaris či Macedonia Secunda (Macedonia II, Druhá Makedonie) – od 3.–4. století provincie tvořená severní částí původní provincie Makedonie 
Makedonie (velkovévodství) – zřejmě jen titulární velkovévodství vyhlášené za druhé světové války (v roce 1943 byl Gyula Czeszneky hrabě z Cseszneku zmíněn jako velkovojvoda makedonský) 
Makedonie (Řecko) – zeměpisný region v Řecku tvořený střední a jižní částí historické Makedonie
Střední Makedonie, Východní Makedonie a Thrákie (částečně), Západní Makedonie – správní kraje v řecké části historické Makedonie 
Pirinská Makedonie – bulharská, severovýchodní část historické Makedonie, zhruba Blagoevgradská oblast 
nesprávný a zastaralý název státu Severní Makedonie
Vardarská Makedonie – historické území na severozápadě historické Makedonie, roku 1913 ovládnuté Srbskem, později součást Jugoslávie a dnes tvořící stát Severní Makedonie

Související články 
 Slavná Makedonie – hymna řecké Makedonie

Externí odkazy